Het ATP-toernooi van Boston 1999 (met de officiële naam MFS Pro Tennis Championships 1999) werd van 23 tot en met 29 augustus 1999 gehouden in de Amerikaanse stad Schenectady.
Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van de Longwood Cricket Club in Chestnut Hill.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

1999
Boston